И́ндекс объёма те́ла (, BVI) — метод измерения ожирения, предложенный в 2000 году английской компанией Select Research (Бирмингем) как альтернатива индексу массы тела, не дающего точной информации о рисках от ожирения для каждого конкретного пациента и не учитывающего распределение массы (большего или меньшего количества костей или мышц). На данный момент метод прошёл клинические испытания в США и Европе в рамках двухлетнего проекта Body Benchmark Study. Метод основан на применении трёхмерного сканера.

Важность измерения размеров тела 
Исследования Американской кардиологической ассоциации показали, что измерения размеров тела точнее прогнозируют риск заболеваний сердца, чем ИМТ. Риск диабета 2 типа и сердечно сосудистых заболеваний увеличивается, когда больше жира расположено в талии, а не в районе бедер.

См. также 
 Масса человека
 Антропометрия

Примечания 

Физиология
Гигиена
Масса человека
Антропометрия
Математика в медицине